Jméno a příjmení Vladimír Kostka má více nositelů:

 Vladimír Kostka (1922–2009) – český hokejový trenér 
 Vladimír Kostka (lední hokejista) (* 1953) – český hokejista a právník
 Vladimír Kostka (matematik) (* 1955) – český matematik a informatik